Collongues può riferirsi a diversi toponimi della Francia:

Collongues, comune delle Alpi Marittime
Collongues, comune degli Alti Pirenei

Pagine correlate 
 Collonge – pagina di disambiguazione
 Collonges – pagina di disambiguazione